Труды — топоним и гидроним:

Беларусь 
 Труды — деревня в Миорском районе Витебской области.
 Труды — деревня в Полоцком районе Витебской области.

Россия 
 Труды — река в Орловской области.

Украина 
 Труды — село в Сарненском районе Ровненской области.

См. также 
 Труд
 Трудовое